Lochtobel ist ein Talname:

 Lochtobel (Eisenbach), Tal eines Linken Zuflusses des Eisenbachs (zum Bärenbach, zur Rems) nach dem Ilgenhof bon Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Lochtobel (Remsentobel), rechtes Bachtal zum Remsentobel (zur Eschach, zur Aitrach) nahe Hinterbrennberg, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Lochtobel, Oberlauftobel des Steigbachs (zum Wissenbach, zur Töss) bei Hünegg, Gemeinde Weisslingen, Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Lochtobel, Oberlauftobel bei Dettenried, Gemeinde Weisslingen, Bezirk Pfäffikon eines linken Zuflusses der Töss vor Schöntal, Gemeinde Zell, Bezirk Winterthur, beide Orte im Kanton Zürich
 Lochtobel (Wildbach), linkes Bachtal zum Wildbach (zur Töss) in Embrach, Bezirk Bülach, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Lochklinge
 Lochtobelhüttenbach, linker Zufluss des Eisenbachs vor dem Urbacher Ilgenhof in der Waldgemarkung von Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg